Андрей Андреевич Князев (1932—2003) — известный советский фотограф, фотожурналист.

Биография 
Сотрудничал с «Литературной газетой», «Советской культурой», журналами «Смена», «Советский экран».

Работа в «Советском экране» дала Андрею Князеву возможность освещать в печати московские международные кинофестивали. В кино его поражает все: он пытается в фотографии повторить технические приемы оператора, восхищается режиссурой, ему интересно, как ведут себя любимцы публики в обыденной жизни. Он делает замечательные портреты артистов отечественного и зарубежного кино: Никиты Михалкова, Инны Чуриковой, Людмилы Гурченко, Софи Лорен, Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Марины Влади.

В 1966—1989 гг. фотокорреспондент газеты «Московские новости».

Андрей Князев — мастер жанровой фотографии. Его снимки возникали без малейшего желания фотографа инсценировать какой-либо момент жизни.

По фотографиям Андрея Князева легко считывается время. Густая челка, мини-юбка, коляска, кепка, габардиновое пальто молодого отца — все относит нас к далеким 1960-м. Авторство в фотокадрах Андрея Князева узнаваемо с первого взгляда.

Его не оставляет мечта выразить средствами фотографии легкость и прозрачность «воздушного потока», что так искусно умели передавать художники-импрессионисты. Князев признавался: «… импрессионизм остался для меня непревзойденным… время от времени я пытаюсь в своей работе, в фотографии, приблизиться к тому неповторимому воздушному потоку…». Он много экспериментирует в этом направлении. Последние годы работал как свободный фотохудожник для различных изданий.

В 2004-м году Фотогалерея имени братьев Люмьер приобрела фотоархив Андрея Князева и на сегодняшний день является единственной галереей, эксклюзивно представляющей работы мастера.

Участие в выставках 
 «Семилетка в действии» — с 1959 по 1965 гг.
 «Интерпрессфото-60»
 «Интерпрессфото-66»
 «Интерпрессфото-77»
 «СССР: страна и люди в художественных фотографиях» — ежегодные выставки, проходившие за рубежом с 1970 по 1976 гг.

Литература 
 «Фото 60-70» — Издание серии «Антология русской фотографии XX века». Москва, 2007.

Ссылки 
 Андрей Князев на портале artnet
 Потребитель. Фото&Техника. Григорий Чудаков об Андрее Князеве

Персоналии:Москва